Лаконија има више значења:
 Лаконија
 Лаконија (Њу Хемпшир)
 Лаконија (Индијана)